Three Brothers kan syfta på följande platser:

Brittiska territoriet i Indiska oceanen 

 Three Brothers (öar),

Sydgeorgien och Sydsandwichöarna 

 Three Brothers (bergstopp), 

Robotskapade Sydgeorgien och Sydsandwichöarnaförgreningar
Tretal